Cet article présente les différentes confrontations en rugby à XV entre l'équipe des Fidji de rugby à XV et l'équipe de Namibie de rugby à XV.

Historique

Les confrontations 

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des Fidji de rugby à XV
 Équipe de Namibie de rugby à XV

Lien externe 
 

Namibie
Fidji